Тоде́ско () — фамилия:
 Тодеско, Анита (род. 1932) — итальянская актриса
 Тодеско, Марио (1908—1944) — итальянский партизан
 Тодеско, Мориц (1816—1873) — австрийский предприниматель, банкир и меценат, брат Эдуарда Тодеско
 Тодеско, София фон (1825—1895) — супруга Эдуарда Тодеско, хозяйка литературного салона на венской Рингштрассе
 Тодеско, Эдуард (1814—1887) — австрийский предприниматель, банкир и меценат
 Тодеско, Энрико (род. 1960) — итальянский футболист

См. также 
 Дворец Тодеско
 Тедеско